Амалия Феррарис (; 1830—1904) — итальянская .

Биография

Амалия Феррарис родилась в 1830 году в городе Вогера. После обучения в Турине она посещала балетную школу в Академии Ла Скала под руководством Карло Блазиса.

В 1850-х годах она посетила с гастролями Лондон, Вену, Рим, Париж и другие европейские города. 

В сезон 1858 года Амалия Феррарис выступала в Санкт-Петербурге. 

Согласно «ЭСБЕ», Феррарис «была одной из самых выдающихся балерин своего времени, отличаясь поразительной грацией и легкостью; создала целый ряд хореографических ролей».

Амалия Феррарис скончалась 1 апреля 1904 года во Флоренции.

Примечания

Литература 
 Amalia Ferraris a cura di Lambert M. Surhone, Mariam T. Tennoe, Susan F. Henssonow, Betascript Publishing, 2011, ISBN 6136060884
 Ivor F. Guest. The ballet of the Second Empire, 1847—1858, London, A. and C. Black, capitolo «Rosati and Ferraris», pp. 103—122
 Un vieil abonné, Ces demoiselles de l’Opéra, Paris, éd. Tresse et Stock, 1887
 S. Lifar. Histoire du Ballet russe, Paris 1950, p. 93
 C. Gatti. Il teatro alla Scala nella storia e nell’arte, II, Milano 1963, pp. 188 s.

Ссылки 
 FERRARIS, Amalia.